La Coma és una coma del terme municipal de Castell de Mur, en terres de l'antic municipi de Guàrdia de Tremp, al Pallars Jussà.

És al sud-est de Guàrdia de Noguera, al sud de la partida de Rodelló, entre els paratges del Tros de Canja (nord-oest), les Esplanes (llevant) i l'Hospital (sud-oest). A l'extrem de llevant de la Coma hi ha la Cabana del Lluc.

Coma